IOT, IoT može biti:
Internet stvari
Klistroda, vrsta vakuumske cijevi
Input-Output Transfer, instrukcije za računala kao u PDP-8
Britanski Indijskooceanski teritorij, (ISO 3166-1 kod alfa-3 )